Korinthe (stad), een Griekse stad
 het Bijbelboek Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs)
 het Bijbelboek Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (2 Korintiërs)